Mužská dvouhra Hamburg European Open 2021 probíhala okolo poloviny července 2021. Do singlové soutěže hamburského tenisového turnaje hraného na antukovém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl ruský tenista Andrej Rubljov, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal druhý nasazený 30letý Španěl Pablo Carreño Busta, jenž ve finále za 83 minut zdolal srbskou turnajovou šestku Filipa Krajinoviće po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. V probíhající sezóně si po triumfu na Andalucia Open připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu ATP Tour. Třináctý hráč žebříčku Busta svou sedmnáctou sezónní výhrou na antuce dosáhl na první trofej v kategorii ATP Tour 500.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hamburg European Open 2021